Der Rajon Kossiw (ukrainisch /; russisch /) ist ein Rajon in der Oblast Iwano-Frankiwsk in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons ist die Stadt Kossiw.

Geographie 
Auf einer Fläche von 903 km² leben etwa 84.000 Einwohner (Stand: 2021), der Rajon grenzt im Norden an den Rajon Kolomyja, im Osten an den Rajon Wyschnyzja (in der Oblast Tscherniwzi), im Süden an den Rajon Werchowyna und im Westen an den Rajon Nadwirna.

Geschichte 
Der Rajon wurde am 17. Januar 1940 nach der Annexion Ostpolens durch die Sowjetunion gegründet, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Generalgouvernement in den Distrikt Galizien und nach der Rückeroberung durch die Rote Armee 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Am 30. Dezember 1962 wurde der Rajon um die Gebiete von Rajon Werchowyna sowie Teilen des Rajon Kolomyja und des Rajon Jabluniw erweitert, am 4. Januar 1965 wurde der Rajon dann wieder verkleinert und besteht seither in den heutigen Dimensionen, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter geringfügiger Verkleinerung des Rajonsgebietes um die Landratsgemeinde Tratsch, welcher an den Rajon Kolomyja abgetreten wurde.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 5 Hromadas (1 Stadtgemeinde, 2 Siedlungsgemeinden und 2 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 1 Stadt
 2 Siedlungen städtischen Typs
 37 Dörfer

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Kossiw
 Siedlungsgemeinde Kuty
 Siedlungsgemeinde Jabluniw
 Landgemeinde Kosmatsch
 Landgemeinde Roschniw

Zuvor waren es 1 Stadtratsgemeinde, 1 Siedlungsratsgemeinde, 1 Siedlungsgemeinde, 25 Landratsgemeinden und 2 Landgemeinde, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 2 Siedlungen städtischen Typs
 42 Dörfer

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Einzelnachweise 

Kossiw